Владимир Матвие́нко:
  (1935—1996) — украинский музыковед, фольклорист, педагог.
 Матвиенко, Владимир Павлович (род. 1938) — советский и украинский финансист и банкир, первый председатель правления Национального банка Украины.